Neuhaid ist der Ortsname von

 Neuhaid (Lupburg), Ortsteil des Marktes Lupburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Neuhaid (Parsberg), Ortsteil der Stadt Parsberg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
Siehe auch:
Neuheide
Neuheit